Roud ist der Familienname folgender Personen:
 Gustave Roud (1897–1976), Schweizer Dichter und Fotograf
 Nick Roud (* 1989), britischer Schauspieler
 Richard Roud (1929–1989), US-amerikanischer Filmkritiker
 Steve Roud, britischer Volkskundler und Bibliothekar, Begründer des Roud Folk Song Index

Roud steht auch für:
 Roud (Isle of Wight), ein Hamlet auf der Isle of Wight, England
 Roud Folk Song Index, eine Datenbank mit Einträgen zu ca. 25.000 englischsprachigen Folksongs